Kocierzew Południowy (plaats), plaats in Polen
 Kocierzew Południowy (gemeente), gemeente in Polen